Географія:
 Атлантичний океан — другий за розмірами океан Землі.
 Атлантика — стародавній континент на місці сучасного Атлантичного океану.

Спорт:
 Атлантика — колишня назва (в 1976–1986 роках) севастопольського футбольного клубу Чайка-ВМС.